Grissom eut faire référence à :

Patronyme 
 Virgil Ivan Grissom (1926-1967), Deuxième américain dans l'espace, mort durant une répétition d'Apollo 1 ;

Toponyme 
 (2161) Grissom, un astéroïde du système solaire ;

Fiction 
 Carl Grissom, personnage du film Batman, en Cinéma,
 Cyrus "The Virus" Grissom, personnage du film Les Ailes de l'enfer,
 USS Grissom, un vaisseau du film Star Trek 3 : À la recherche de Spock,
 Gil Grissom, un personnage de la série télévisée Les Experts.

Voir aussi 
 Grisham
 Gresham